Пьеральбе́рто Карра́ра (; 14 февраля 1966, Бергамо) — итальянский биатлонист, серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года в индивидуальной гонке, трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата мира 1996 года в командной гонке, бронзовый призёр Чемпионата мира 1997 года в эстафете.

Ссылки 
 Профиль IBU

Родившиеся 14 февраля
Родившиеся в 1968 году
Родившиеся в Бергамо
Биатлонисты Италии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по биатлону